Schochen Ad, שׁוֹכֵן עַד (dt. „Er, der ewig bleibt“ oder „Er, der in der Ewigkeit wohnt“ oder „Der da thront“) ist ein jüdisches Gebet, basierend auf .

Hintergrund 
In der aschkenasischen Tradition (Nusach Aschkenas, ) wird es zu den folgenden Zeiten vorgetragen:
 Beim Morgengebet (Schacharit) des Schabbat oder des Jom Tov (Feiertag) nach dem Psalmgesang (Psuke desimra).
 Zum Seder.
 Am Schabbat markiert Schochen Ad den Anfang des Gottesdienstes für den Chasan, so nach Psuke desimra. Dies gilt als Zeichen für die Erschaffung der Welt in den folgenden sechs Werktagen der Woche, gefolgt vom Schabbat als Ruhetag.
 An den Wallfahrtsfesten (Schalosch Regalim) beginnt der Chasan den Gottesdienst mit einem Vers aus dem Nischmat-Lied.
 An den Jamim Noraim ( „Tage der Ehrfurcht“), so dem Neujahrsfest und dem Versöhnungsfest, beginnt der Chasan auf dem Wort Hamelech (, der König). ()

In der Tradition des Nusach sfarad (), einem osteuropäischen, vor allem im Chassidismus befolgten Ritus, wird stattdessen Shav'at Aniyim (שַׁוְעַת עֲנִיִים, Ruf der Armen) vorgetragen.

Text, Transliteration und Übersetzung

Literatur 
 Arnold Rosenberg: Jewish liturgy as a spiritual system. A prayer-by-prayer explanation of the nature and meaning of Jewish worship. Jason Aronson, Northvale (N.J.) 1997, , S. 59 (einsehbar auch bei Google Books).
 Elyse D Frishman: Mishkan t’filah. A Reform siddur. Weekdays, Shabbat, festivals, and other occasions of public worship (משכן תפלה). Central Conference of American Rabbis, New York 2007, , S. 185.
 Shmuel Pinchas Gelbard: Rite and reason: 1050 Jewish customs and their sources. Mifal Rashi Pub.; Nanuet (NY) 1998, , S. 246. (einsehbar auch bei Google Books).
 Isaac Klein: A guide to Jewish religious practice. Ktav, New York 1979, , S. 185.
 Nosson Scherman; Meir Zlotowitz; Sheah Brander: The complete ArtScroll Siddur. Weekday, Sabbath, festival. Nusach Ashkenaz. Mesorah Publications, Brooklyn (N.Y.) 1984., , S. 404f.

Weblinks 
 שׁוֹכֵן עַד Schochen ad (שבת שחרית חלק א – מ'שוכן עד' ועד ל'ישתבח' – נוסח אשכנז) auf youtube.com (gesungen von Shliach Tzibur)
 Cantor Jochen (Yaacov) Fahlenkamp (* 1963 in Berlin): Shochen ad aschkenasisch (Video)

Jüdischer Gottesdienst
Gebet (Judentum)